Крест Евфроси́нии По́лоцкой () — напрестольный крест, изготовленный для церкви Святого Спаса в городе Полоцке по заказу Евфросинии полоцким мастером Лазарем Богшей в 1161 году. Выполнен в форме шестиконечного креста высотой 51,8 сантиметра. Утерян во время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден. В 1997 году брестским ювелиром-эмальером Николаем Кузьмичом была изготовлена полноразмерная копия креста.

Описание 
Шестиконечный крест высотой 51,8 см, длина верхнего перекрестия — 14 см, нижнего — 21 см. Основа выполнена из кипариса. К его передней и обратной поверхностям прикреплена 21 золотая, а к боковым — 20 серебряных пластин. Крест был отделан драгоценными камнями, орнаментом; край передней стороны креста обрамлен ниткой жемчуга.

Пластины передней стороны представляют собой иконописную композицию — великий, или расширенный деисус. На верхних концах креста размещены поясные изображение Иисуса Христа, Матери Божьей и Иоанна Предтечи; в центре нижнего перекрестия — четыре евангелиста; на концах — архангелы Гавриил и Михаил, в нижней части креста, после перекрестия — изображения святых Ефросинии Александрийской, Софии и великомученика Георгия (покровители заказчицы и её родителей).

В верхнем перекрестии прикреплен небольшой четырёхконечный, а в нижнем — шестиконечный крестики. На обратной стороне креста образы отцов церкви святых Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Назианзина, апостолов Петра и Павла, первомученика Стефана, великомучеников Димитрия Солунского и Пантелеимона. Над каждым образком частично греческими, частично славянскими буквами сделаны надписи.

В середине креста в пяти квадратных подписанных гнездах находились реликвии: фрагменты Креста Христова с каплями его крови, камень из гробницы Божией Матери, частица от Гроба Господня, частицы мощей святых Стефана и Пантелеимона, кровь святого Димитрия.

В нижней части креста содержится авторская приписка: «Г(оспод)и, помози рабоу своему Лазорю, нареченомоу Богъши, съдѣлавшемоу крьстъ сии црькви С(вя)таго Спаса и Офросиньи». На боковых торцах креста по спирали в два ряда помещена следующая надпись:

История 

Крест был создан в 1161 году по заказу дочери полоцкого князя Святослава Всеславича, внучки Всеслава Брячиславича Предславы (в монашестве Евфросинии) полоцким мастером-ювелиром Лазарем Богшей. По просьбе Евфросинии Византийский император Мануил Комнин и патриарх Лука Хризоверх присылали для креста некоторые святыни.

До XIII века крест хранился в Полоцке, а после его захвата смоленским князем Мстиславом Давыдовичем 17 января 1222 года был перевезён в Смоленск, где находился до начала XVI века. В 1495 году в Смоленске была сделана копия креста нужная для того, чтобы не опускать ценный крест в воду при водосвятии.

В 1514 году Василий III, захватив Смоленск, вывез крест в Москву. Как большая драгоценность и военный трофей реликвия попала не в митрополичью, а в царскую казну и употреблялась в богослужениях редко по самым большим праздникам. Кроме того, в Москве крест был реставрирован.

Набожный Иван Грозный, веря в «крестную силу» полоцкого креста (как и многих других реликвий), взял его в поход на Полоцк в 1563 году, видимо, поклявшись, что вернёт крест на прежнее место, в случае победы. Что и было исполнено, несмотря на высокую ценность креста.

В 1579 году Полоцк был взят королём польским и великим князем литовским Стефаном Баторием. Опасаясь грабежей со стороны войск Батория, православные монахи спрятали реликвию. После находки крест был перенесен в Софийский собор, который после Брестской церковной унии был передан униатам. Униаты, как и православные, почитали данную реликвию. Изучавший крест униатский архимандрит Игнатий Кульчинский писал:

Во время русской кампании Наполеона 1812 года в целях сохранности базилиане вмуровали крест в стену, а с окончанием войны вернули его в собор. После ликвидации унии в Российской империи в 1839 году реликвия снова перешла к православным. В 1841 году епископ Василий Лужинский возил крест в Москву и Петербург для поклонения. После пребывания в Москве и Петербурге реликвия была возвращена в Полоцк и помещена в соборе Спасо-Ефросиньевского монастыря (то есть в храм для которого крест и был изготовлен).

В 1928 году из Полоцка крест был перевезён в Минск, а в 1929 году в Могилёв в качестве экспоната Могилевского исторического музея. По одним сведениям он хранился в комнате-сейфе Могилевского обкома и горкома партии, по другим — в комнате-сейфе самого музея.

Крест был утерян во время Великой Отечественной войны и не найден до сих пор. При этом в 1943 и в 1945 годах секретарь ЦК КПБ Пантелеймон Пономаренко публично говорил о кресте, как о предмете искусства, который не был утрачен, а находился, по его мнению, в надёжном месте, но ещё не в распоряжении руководства СССР. Для вывоза партизанами Креста из села Недашева им была организована операция «Стол». По воспоминаниям дочери краснодеревщика Якова Орлова из села Недашево Могилевского района, Пономаренко в первых числах июля 1941 года привёз на машине со своей женой два чемодана на сохранение. После войны приезжал за чемоданами. Со слов дочери, немцы в феврале 1943 года разрушили их дом и убили всю семью Орлова. Самого Орлова и стол партизаны вывезли самолётом в Москву. Однако по воспоминаниям партизанского командира отряда, накануне этого в Недашево приезжал комендант Берлинского дворца, в котором хранились ценности германских императоров, в сопровождении трёх машин из Берлина. Исходя из высокой должности эксперта, вероятно им и были вывезли из Недашево все спрятанные ценности из Могилёвского музея, в том числе и крест.

В 1990 году ООН была предпринята попытка отыскать крест в США. В 1995 году возобновлены поиски креста спецслужбами Белоруссии.

Воссоздание 

Во время празднования тысячелетия Полоцкой епархии и Православной церкви в Белоруссии в 1992 году было решено воссоздать крест. Работу благословил патриарх Иерусалимский Диодор и патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет. Воссоздание креста было поручено брестскому ювелиру-эмальеру, члену Союза художников Белоруссии Николаю Кузьмичу. 24 августа 1997 года митрополит Филарет освятил копию креста Евфросинии Полоцкой, которая в настоящее время хранится в Спасо-Преображенской церкви Полоцкого Спасо-Евфросиньевского женского монастыря.

Использование в качестве символа 
Крест иногда используется в качестве национального символа Белоруссии. Крест с двумя перекладинами разной длины, который иногда воспринимается как изображение креста Евфросинии Полоцкой, является центральным элементом эмблемы оппозиционного движения «Молодой фронт» и одним из элементов государственного герба Белоруссии в 1991—1995 годах, а также наконечником древка государственного бело-красно-белого флага.

См. также 
 Спасо-Ефросиниевский монастырь
 Житие преподобной Евфросинии Полоцкой

Примечания

Литература 
 Алексеев Л. В. Лазарь Богша — мастер-ювелир XII в. // Советская археология. — 1957. — № 3.
 Алексеев Л. В., Макарова Т. И., Кузьмич Н. П. Крест — хранитель всея вселенныя. — : Вестник Белорусского экзархата, 1996.
 Ефросиния Полоцкая. — : ФУАинформ, 2007. — С. 47—51. — ISBN 978-985-6721-69-7.
 Крест Евфросинии Полоцкой // Вестник Юго-Западной и Западной России. — 1863. — Т. IV.
 Кузнецов И. Таинственный крест // Репетитор. — 2006. — № 8. — С. 68—70.
 Петровский Н. Кто же похитил крест Ефросинии? // Эхо планеты. — 2000. — № 1. — С. 22—26.
 Асветніцтва і гуманістычныя каштоўнасці Беларусі ў рэтраспектыве часу: да 900-годдзя з дня нараджэння Еўфрасінні Полацкай. — : Дэполіс, 2002. — Ч. 1.
 Габрусь Т. Сілуэты Полацка // Роднае слова. — 2003, № 8. — С. 92—99.
 Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны: Гісторыя Крыжа святой Еўфрасінні Полацкай / Аўт.-уклад. У. А. Арлоў. — : Асар, 1998.
 Ланеўская Г. Крыж Еўфрасіннi // Мастацтва. — 2003. — № 2. — С. 49.
 Марозава С. В. Крыж Ефрасінні Полацкай - галоўная нацыянальная рэліквія беларусаў // Роль женщин в укреплении местных сообществ: Материалы Республиканской научной конференции (Путришки, 12 февраля 2011 г.). - Гродно, 2011. - С. 13-18.

История Полоцка
Евфросиния Полоцкая
Утраченные произведения декоративно-прикладного искусства
Индивидуальные кресты
Спасо-Евфросиниевский монастырь